Bonini es un apellido de origen italiano que puede referirse a :

 Luis María Bonini (1948-2017), preparador físico, panelista y comentarista deportivo argentino.
 Marco Bonini, actor, productor y guionista italiano. 
 Massimo Bonini (1959-), exfutbolista y entrenador sanmarinense.